Светска лига у ватерполу за жене 2015 је 12. издање светске лиге у организацији ФИНЕ, које је одржано од 9. до 14. јуна у Шангају, Кина. Бранилац титуле је репрезентација САД. Након завршених квалификација, само 8 репрезентација се квалификовало у супер финале.
 Побједа у регуларном времену - 3 бода
 Побједа након пенала - 2 бода
 Пораз након пенала - 1 бод
 Пораз у регуларном времену - 0 бодова

Квалификације 
 Сва времена су по средњоевропском времену.

Европа

Група А

Група Б

Интерконтиненталне квалификације 
Интерконтиненталне квалификације су одржане од 28. априла до 3. маја 2015. године у Окланду, Нови Зеланд.
 Сва времена су по средњоевропском времену.

Група А

Група Б

Нокаут фаза

Разигравање од 5. до 8. мјеста

Четвртфинале

Полуфинале од 5. до 8. мјеста

Полуфинале

Утакмица за 7. мјесто

Утакмица за 5. мјесто

Утакмица за 3. мјесто

Финале

Супер финале 
Супер финале је одржано од 9. до 14. јуна 2015. године у Шангају, Кина. Укупно 8 репрезентација су подјељене у двије групе.
 Сва времена су по средњоевропском времену.

Група А

Група Б

Завршница 
 Сва времена су по срдњеевропском времену

Четвртфинале

За пласман од 5. до 8. мјеста

Полуфинале од 5. до 8. мјеста

За 7. мјесто

За 5. мјесто

Полуфинале

За 3. мјесто

Финале

Коначан пласман

Напомене и референце

Спољашње везе 
 Званични сајт

Светска лига у ватерполу за жене
Ватерполо у Кини
Спорт у Шангају
Ватерполо у 2015.
Чланци на ијекавици